Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1994 was de 28e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 11 tot en met 25 september 1994 in Indonesië werd gespeeld. Syrië werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Japan met 2–1 verslagen. Thailand werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1995. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Syrië en Japan. Ook Qatar kwalificeerde zich voor dat toernooi, maar dit land was automatisch gekwalificeerd omdat het land gastland is van dat toernooi.

Kwalificatie
De kwalificatie is hieronder is niet compleet, omdat niet alle gegevens bekend zijn. Indonesië hoefde geen kwalificatie te spelen, want dit land was gastland en dus automatisch gekwalificeerd. Bahrein, Kazachstan, Qatar en Syrië kwalificeerden zich, maar onduidelijk is met welke landen zij in de poule zaten. Koeweit kwalificeerde zich in een poule met Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten. Pakistan werd geschorst. Irak kwalificeerde zich ten kost van Sri Lanka. De uitslagen, eindstanden, speellocatie en speeldatums van groep 6,7 en 8 zijn wel bekend.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Finale

Voetbal in Indonesië
Voetbal in 1994
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Indonesië